

Населені пункти та їхні частини
 Рончкі — село в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Рончкі — село в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рончкі — частина села Лодиґовиці в гміні Лодиґовіце Живецького повіту Сілезького воєводства

Примітки